El término Nickelodeon puede hacer referencia a:
 Nickelodeon es una cadena de televisión de origen estadounidense, propiedad de Paramount Global.

Cadenas 
Nickelodeon posee varias señales a nivel mundial, especificándose en una región o país, los cuales pueden ser:

 Nickelodeon Arabia
Nickelodeon Asia
 Nickelodeon Brasil
 Nickelodeon Canadá
 Nickelodeon (CIS), versión para Rusia.
 Nickelodeon España
 Nickelodeon Francia
Nickelodeon Filipinas
 Nickelodeon Latinoamérica
 Nickelodeon Países Bajos
 Nickelodeon Pakistán
 Nickelodeon Portugal

Otros proyectos de Nickelodeon 
 Nickelodeon Movies
 Nickelodeon's Kids Choice Awards
 Nicktoons.
 Nickelodeon Animation Studio Nickelodeon StudiosRevista Nickelodeon Otros no relacionados con la cadena de televisión Nickelodeon (cine), espacios de proyección de películas de principios del siglo XX.Nickel odeon, productora de José Luis Garci.Nickel odeon, una revista.Nickelodeon''', película de 1976, dirigida por Peter Bogdanovich.